De Rally van Duitsland 2006, formeel 25. OMV ADAC Rallye Deutschland, was de 25e editie van de Rally van Duitsland en de negende ronde van het wereldkampioenschap rally in 2006. Het was de 416e rally in het wereldkampioenschap rally die georganiseerd wordt door de Fédération Internationale de l'Automobile (FIA). De start en finish was in Trier.

Programma

Resultaten

Statistieken

Klassementsproeven

Kampioenschap standen

Rijders

Constructeurs 

 Noot: Enkel de top 5-posities worden in beide standen weergegeven.

Externe links 
  Onofficiële resultaten op juwra.com
  Onofficiële resultaten op ewrc-results.com

Rally in 2006
Rally van Duitsland
Sportevenement in Trier